Franciaország
Thury, település Côte-d’Or megyében
Thury, település Yonne megyében